Onyx, Ava Inferi-album
Onyx, amerikai rapegyüttes
Onyx (racing team), Formula–1-es csapat
Onyx, település az USA Arkansas államában
Onyx, település az USA Kalifornia államában